Washington Park est le nom de nombreux parcs et lieux aux États-Unis dont :

 Washington Park, deux parcs dédiés au baseball à Brooklyn, New York ;
 Washington Park, un parc municipal  à Brooklyn (New York), renommé plus tard Fort Greene Park ;

 les communes suivantes :
 Washington Park, census-designated place située en Arizona,
 Washington Park (Floride),
 Washington Park (Illinois),
 Washington Park (Caroline du Nord) ;

 les quartiers et parcs suivants :
 Washington Park (Atlanta), Géorgie,
 Washington Park (Chicago), Illinois,
 Washington Park (Cincinnati), Ohio,
 Washington Park (Denver), Colorado,
 Washington Park (Dubuque), Iowa,
 Washington Park (Portland), Oregon,
 Washington Park (Seattle), Washington,
 Washington Park (Springfield), Illinois ;

 les lieux suivants :
Washington Park (Los Angeles), un stade,
Washington Park (MAX station), Portland, Oregon,
Washington Park (NLR station), Newark, New Jersey.

Voir aussi
Washington Park High School, Racine, Wisconsin
Fort Washington Park, Maryland